Ordet abstrakt har flere betydninger::

Abstrakt (begreb) – modsat konkret.
Abstrakt kunst – kunst, der ikke afbilder naturlige objekter.
abstrakt (resumé) – et resumé af en teksts indhold (fra eng. abstract).

Se også
Abstraktion